OTU est un sigle pouvant signifier:
 Operational Taxonomic Unit (unité taxonomique opérationnelle ou UTO), unité de base de l'analyse phylogénétique.
 One Time Usage: Notamment utilisé pour la génération de certificats électroniques éphémères